Immelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Immelmann (* 1935), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Klaus Immelmann (1935–1987), deutscher Verhaltensforscher
 Max Immelmann (Mediziner) (1864–1923), deutscher Mediziner, Pionier der medizinischen Radiologie
 Max Immelmann (1890–1916) deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Otto Immelmann (1832–1901), preußischer Generalmajor
 Richard Immelmann (vor 1895–nach 1906), Opernsänger (Bariton)

Max Immelmann als Namensgeber:
 Schlachtgeschwader 2 „Immelmann“, Geschwader der Luftwaffe der Wehrmacht
 Taktisches Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ in Jagel, Schleswig-Holstein
 Immelmann (Kunstflug) Kunstflugfigur (halber Looping mit anschließender halber Rolle), die eine schnelle Umkehr der Flugrichtung ermöglicht
 Immelmann (Schiff, 1941), ein Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 eine Inversion bei Achterbahnen, siehe Achterbahnelemente#Immelmann und Dive-Loop
 LSV Immelmann Breslau, ein deutscher Militär-Sportverein aus Breslau
 Immelmann-Kaserne in Celle, Niedersachsen, siehe Heeresflugplatz Celle
 Max-Immelmann-Kaserne in Manching-Oberstimm, Bayern, siehe Max-Immelmann-Kaserne (Manching)

Siehe auch:
 Immel
 Immelman
 Imelmann